Reed se poate referi la următorii autori care au denumit cel puțin o specie:

 Charles A. Reed
 Clyde Franklin Reed
 Edward Looman Reed
 Frederick Richard Cowper Reed